Кальдас-де-Малавелья (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сельва. Занимает площадь 57,3 км². Население — 6920 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Datos estadísticos
 Datos generales

Муниципалитеты Жироны